

Patronymes 
Polonski (masculin ; ) ou Polonskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Abraham Polonski (1903-?), résistant juif français
 Abraham Polonsky (1910-1999), scénariste et réalisateur américain
 Elena Kazimirtchak-Polonskaïa (1902-1992), astronome soviétique
 Iakov Polonski (1819-1898), poète et écrivain russe
 Vitold Polonski (1879-1919), acteur russe du cinéma muet
 Vsevolod Polonski (1970-), compositeur et chef d'orchestre russe

Autres 
I Am Josh Polonski's Brother, film de Raphaël Nadjari (2001).

Patronyme russe